O70 steht für:
 O70, ICD-10-Code für einen Dammriss unter der Geburt, siehe Liste von Erkrankungen und Zuständen in Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett nach ICD-10 #O60–O75
 O70, FAA-Code für den Amador County Airport in Amador County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 O70, Altersklasse der Badminton-Seniorenweltmeisterschaft
 O70, Altersklasse der englischen Inter-County Championships im Badminton

O70